Tamitius ist der Familienname von:

Andreas Tamitius (1633–1700), deutscher Orgelbauer
Johann Gottfried Tamitius († vor 27. November 1741), deutscher Orgelbauer
Johann Gottlieb Tamitius (1691–1769), deutscher Orgelbauer
Johann Gottlob Tamitius (1738–1819), deutscher Orgelbauer